Stomina är ett släkte av tvåvingar. Stomina ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spyflugor
Stomina